

Ім'я 

Джо́натан — англійське чоловіче ім'я. Похідне від біблейського імені Іонафан.
 Джонатан (герцог Гаетанський) (1112—1121) — представник норманської сім'ї Дренготів.

Прізвище 

Джонатан () — прізвище. Відомі носії:
 Гудлак Джонатан — президент Нігерії
 Леабуа Джонатан — прем'єр-міністр Лесото

Інше 
 Джонатан — сорт яблук.
 Джонатан — самець альдабрської черепахи, що живе на острові Святої Єлени.

Чоловічі імена